Von har flere betydninger:

 Von – en del af nogle efternavne.
 Von (nordisk mytologi) – en flod.
 Von (album) – album fra det islandske band Sigur Rós.
 Von (band) – et tidligt amerikansk black metal-band.